Brande peut faire référence à :

 Brande, une formation végétale.

Lieux 

 Ikast-Brande, au Danemark,

 , une ville de la commune précédente,
 Brande-Hörnerkirchen, municipalité d'Allemagne,
 , une maison historique au Massachusetts, États-Unis.

Personnalités 
 Brande Roderick (1974- ), mannequin et actrice américaine.

 Dorothea Brande (1893–1948), écrivain et éditeur américain,
  (fl. 1553–1563), homme politique anglais,
 , un personnage fictif de l'univers de DC Comics,
 William Thomas Brande (1788–1866), chimiste anglais.

Voir aussi